Gouvernement Sadyr Japarov peut faire référence à :

 Gouvernement Sadyr Japarov I, du 14 octobre 2020 au 3 février 2021 ;
 Gouvernement Sadyr Japarov II, du 6 mai au 13 octobre 2021 ;
 Gouvernement Sadyr Japarov III, depuis le 13 octobre 2021.